Vaske ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Vaske (* 1965), deutscher Comedy-Autor und Schriftsteller
 Dennis Vaske (* 1967), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Heinrich Vaske (1876–1928), deutscher Politiker (CNBL), Landtagsabgeordneter im Oldenburgischen Landtag
 Hermann Vaske (* 1956), deutscher Filmschaffender und Werbeexperte
 Paul Vaske (1924–1985), deutscher Elektroingenieur

Siehe auch:
 Waske